Libby může být:

křestní jméno
 Libby Laneová (* 1966) – první žena, která se stala biskupkou anglikánské církve v Anglii
 Libby Pataki (* 1950) – manželka guvernéra státu New York George Patakiho
 Libby Trickettová (* 1985) – australská plavkyně

příjmení
 Willard Libby (1908–1980) – americký fyzikální chemik